Ran peut signifier :

 Rán, une déesse de la mythologie nordique, épouse d’Ægir ;
 Ran, nom propre de l'étoile Epsilon Eridani ;
 Ran, un film japonais de 1985, réalisé par Akira Kurosawa ;
  Ran, un fabricant polonais de guitares de type metal ;
 Protéine Ran, une protéine qui permet le transfert d'informations à l'intérieur de la cellule ;
 Ran Mouri est un personnage du manga Détective Conan ;
 Ran, unité d'exploitation et de résidence dans la Bretagne du haut Moyen Âge, cette cellule de base de la vie agricole constitue un bloc d'un seul tenant de champs cultivés appartenant à un même propriétaire.

RAN est un sigle qui peut signifier :
 Radio Access Network, la partie radio d'un réseau de téléphonie mobile ;
 Rural Area Network, un réseau sans fil en zone rurale ; 
 Royal Australian Navy, la composante maritime de l'armée australienne ;
 Régie des chemins de fer Abidjan-Niger, une régie dissoute en 1989 ;
 RAs-related Nuclear protein, un gène codant une petite protéine à activité GTPase, de la famille RAS ;
 Rassemblement pour l'Avenir de la Nièvre, un groupe politique de droite du conseil général de la Nièvre ;
 remise à niveau ;
 Résidence d'affectation nationale (jargon du ministère des Finances) ;
 Revue archéologique de Narbonnaise.

Patronyme 

 Ineke Ran (1962-), nageuse hollandaise.

Notes et références